Loop (anglicky smyčka) může být:

 Loop (album) – album hudebníka Kellera Williamse z roku 2001
 Loop (skupina) – anglická rocková hudební skupina
 The Loop! – hudební projekt